Qatar Open 2017 steht für:

 Qatar Open 2017 (Tischtennis)
 Qatar ExxonMobil Open 2017
 Qatar Total Open 2017